Scott Weinrich – detto Wino, cantante e chitarrista statunitense
Wino – in fisica, una particella prevista dalla teoria della supersimmetria
Wino – gruppo musicale giapponese